Esistono più comuni francesi con questo nome

Chiddes – Nièvre
Chiddes – Saona e Loira